Monteith ou Menteith peut faire référence à :

Patronyme 

  (1902–1979), Senior Vice-President de la Westinghouse Electric Corporation ;
  (1823–1896), homme d'affaires et homme politique canadien ;
  (1853–1940), homme politique canadien et fils d'Andrew ;
  (1865–1934), homme politique canadien et fils d'Andrew ;
  (1903–1981), homme politique canadien et fils de Joseph ;
  (1812–1884) DL, JP, politique et philanthrope écossais ;
  (1852–1911) DL, JP, fils de Robert Monteith de Carstairs ;
 Brian Monteith (born 1958–), ancien homme politique écossais ;
 Cory Monteith (1982–2013), acteur et chanteur canadien ;
  (1943–2009), joueur de cricket irlandais ;
 Harold Edmond Monteith (1900-1963), homme politique canadien ;
 Ian Standish Monteith Hamilton (1851-1947), général britannique ;
 Jimmie W. Monteith (1917–1944), offiicer de l'armée américaine ;
  (born 1929–), membre de la Scottish Royal Society ;
  (born 1943–), comédien américain ;
  (born 1938–), ancien homme politique canadien ;
  (born 1933–), ingénieur électrique et dirigeant universitaire américain ;
 Ray Monteith (born 1920–), homme politique canadien ;
  (1790–1864), soldat britannique et historien ;
 , 1979 groupe de comédie.

Toponyme 

 Menteithou Monteith, district dans le sud du Perthshire, en Écosse ;
  ou Maison Monteith, maison de campagne au South Lanarkshire ;
 , en Écosse ;
 , village d'Irlande du nord ;
 , municipalité canadienne.

Autres 
 , base militaire au Kosovo ;
 , plusieurs lieux ;
 , marque de bière néo-zélandaise ;
 , récipient à jantes crantées, souvent en argent, utilisé pour refroidir des verres.

Voir aussi 
 , construite par les fondateurs d'Albany, en Oregon.

Note 

Homonymie de patronyme